Aguayo steht für:
 Alternativschreibung für Awayo, traditionelle bolivische Textilie

Aguayo ist der Familienname folgender Personen:
 Agustin Aguayo (* 1971), US-amerikanischer Militär und Kriegsdienstverweigerer
 Albert Aguayo (* 1934), argentinisch-kanadischer Neurowissenschaftler
 Fernando José Castro Aguayo (* 1951), venezolanischer Priester, Weihbischof in Caracas, Santiago de Venezuela
 Matias Aguayo (* 1973), chilenisch-deutscher Musikproduzent
 Pedro Aguayo Ramírez (1979–2015), mexikanischer Wrestler
 Raúl Aguayo (* 1981), dominikanischer Segler
 Raúl Aguayo-Krauthausen (* 1980), deutscher Aktivist und Unternehmensgründer
 Roberto Aguayo (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler